

Cinema 
La montagna di luce film muto del 1917
La montagna di luce film del 1965, diretto da Umberto Lenzi
La montagna di luce cortometraggio del 1949, diretto da Dino Risi

Letteratura 
La montagna di luce romanzo del 1902 scritto da Emilio Salgari
La montagna di luce romanzo scritto da Boardman Peter